

Cinema 
 Prima linea (Attack!) – film del 1956 diretto da Robert Aldrich
 Attack – film del 2016 diretto da Ram Gopal Varma

Giochi 
 Attack! – gioco da tavolo

Musica 
 Attack – gruppo musicale tedesco
 Attack – gruppo musicale svedese
 Attack – singolo dei Thirty Seconds to Mars del 2005
 Attack – album degli AAA del 2006
 Attack – album dei Disciple del 2014
 Attack!! – singolo di Yngwie Malmsteen del 2002

Pagine correlate 
 Atak
 The Attack